Saji-observatoriet är ett observatorium i Saji i Tottori i Japan.

Minor Planet Center listar observatoriet som upptäckare av 22 asteroider.

Asteroiden 8738 Saji är uppkallad efter observatoriet.

Asteroider upptäckta av Saji-observatoriet

Se även 
 Astronomiska upptäckter av Saji-observatoriet

Källor och referenser 

Observatorier i Japan
Tottori prefektur
Arkitekturåret 1994
1994 i Japan